Gaffer bezeichnet:

 Schaulustiger, umgangssprachlich abwertend
 Oberbeleuchter beim Film, siehe Beleuchter#Gaffer
 veraltet Campher

Siehe auch:
 Gaffer-Tape (Klebeband)
 GAFOR (General Aviation Forecast, eine Flugwettervorhersage)
 Kaffer (Begriffsklärung)